«Милый друг» () — кинофильм режиссёров Деклана Доннеллана и Ника Ормрода. Экранизация одноимённого романа французского писателя Ги де Мопассана. Премьера фильма в России состоялась 29 марта 2012 года. Съёмки начались в феврале 2010 года и проходили в Лондоне и Будапеште.
Одним из исполнительных продюсеров выступил Саймон Фуллер.

Сюжет 
Сюжет фильма основан на одноимённом произведении французского классика Ги де Мопассана и повествует о жизни и карьере Жоржа Дюруа. Отставной военный Жорж Дюруа, закончивший свою армейскую карьеру, приезжает в Париж попытать счастья. Служа канцелярским работником на железнодорожной станции, он не может найти перспектив для карьерного роста и влачит жалкое существование в дешёвой квартире. Но его жизнь полностью меняется, когда он встречает своего старого армейского друга Форестье, который предлагает ему место в газете, где сам работает. Главный козырь Дюруа — невероятная способность влюбить в себя любую женщину (чем он успешно и пользуется). Фильм представляет собой не только яркое описание жизненных приключений Дюруа, но и в подробностях изображает быт и нравы Франции конца XIX века.

В ролях 
 Роберт Паттинсон — Жорж Дюруа (дубляж — Александр Гаврилин)
 Ума Турман — Мадлена Форестье (дубляж — Марианна Шульц)
 Кристин Скотт Томас — Виржини Руссе (дубляж — Елена Соловьёва)
 Кристина Риччи — Клотильда де Марель (дубляж — Анастасия Нестеренко)
 Холлидей Грейнджер — Сюзанна Руссе (дубляж — Екатерина Щанкина)
 Колм Мини — господин Руссе (дубляж — Алексей Колган)
 Наталия Тена — Рашель

Награды и номинации 
 Фильм был представлен во внеконкурсной программе 62-го Берлинского кинофестиваля.

Критика 
Из рецензии на фильм в журнале «Сеанс»:
«Милый друг» — кино в первую очередь о движении, которое с годами осознаётся как основополагающая категория искусства Доннеллана. Если его сценические работы почти всегда были о неукротимом — в обгон, внахлёст, на опережение — движении вперёд, то первый киноопыт получился бесстрастной хроникой безостановочного движения вверх: к нему, очищенному от всякой социально-идеологической шелухи, сведено содержание романа Мопассана.

Примечания

См. также 
 Милый друг (мини-сериал, 1983)

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Ги де Мопассана
Фильмы о Париже
Фильмы на английском языке
Фильмы Rai Cinema
Фильмы Великобритании 2012 года
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы Италии 2012 года